Niektóre kościoły pod wezwaniem MB Częstochowskiej:

W Polsce

 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Dolsku
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Głogówku
 Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłowie
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie
 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kielcach
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kole
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Koniewie
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kosobudzu
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie (os. Szklane Domy)
 Kościół Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krynicy-Zdroju
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Licheniu Starym
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Łące Prudnickiej
 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Mościejewie
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Warnołęce
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zakopanem
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze

Na świecie
 Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!